Drottning kan syfta på
 Drottning – en kvinnlig monark eller hustru till regerande kung
 Drottning – en schackpjäs som oftast kallas dam (schack)
 Bidrottning – en bihona
 Dansbandsdrottning – en benämning på den kvinnliga sångare i ett dansband
 Myrdrottning – en myrhona

Se även
 Nattens drottning